Jorge González (atleet), Puerto Ricaans marathonloper
 Jorge González (musicus), Chileens singer-songwriter
 Jorge González (scheidsrechter), Amerikaans voetbalscheidsrechter
 Jorge González (voetballer), Salvadoraans voetballer
 Jorge González (volleybal), Puerto Ricaans beachvolleyballer
 Jorge González Díaz, bekend als Yordi, Spaans voetballer
 Jorge González Rodríguez, Spaans sportschutter
 Jorge González Torres, Mexicaans politicus
 Jorge Emilio González Martínez, zijn zoon, Mexicaans politicus
 Jorge Omar González (1992), Uruguayaans voetballer
 Giant González, professioneel worstelaar, bekend las Giant Gonzalez en El Gigante